

Codici 
 ZX – codice vettore IATA di Air Georgian

Informatica 
 Sinclair ZX Spectrum – computer di Clive Sinclair

Altro 
 Citroën ZX – automobile della Citroën